Kroll kan syfta på:

 Kroll, Inc. – amerikanskt konsultföretag
 Krolloper – tidigare operahus och nöjeslokal i Berlin 1844 – 1957, även riksdagshus under Nazityskland

Personer
 Joachim Kroll (1933–1991), en tysk seriemördare, barnvåldtäktsman och kannibal
 Sylvio Kroll (1965–), en östtysk gymnast
 Wilhelm Kroll (1869–1939), tysk akademiker

Se även
 Kröll Cranes – ett danskt företag

Tyska efternamn